13 жіноча шахова Олімпіада тривала в рамках 28 шахової Олмпіади, що відбувалась 12 - 30 листопада 1988 року в грецькому місті Салоніки.

У змаганнях взяли участь 56 команд (Грецію було представлено двома командами, збірна Чилі не прибула на турнір), у складі яких була 221 шахістка, серед яких 19 гросмейстерів, 43 міжнародних майстри, 12 майстрів ФІДЕ та один міжнародний гросмейстер. 

Турнір проводився за швейцарською системою. Команди зіграли 14 турів, в яких учасниці зіграли 1176 партій.

Місця визначались за: 1. Кількістю очок. → 2. Коефіцієнтом Бухголця. → 3. Кількістю командних очок (КО).

Контроль часу: 40 ходів за 2 години, потім 60 хвилин на наступні 20 ходів.

Підсумкова таблиця 
 М — місце.
 Б — Коефіцієнт Бухгольца.
 Очки — сума набраних очок усіма шахістами (1 за перемогу шахіста, ½ за нічию, 0 — за поразку).
 КО — неофіційні командні очки, набрані всією командою (2 за перемогу команди, 1 — нічия, 0 — поразка).
 Курсивом — місце суперника.
 () — сума набраних очок у матчі всіма шахістами.
 К — додаткові команди.

Джерела 
 OlimpBase 

Шахові олімпіади
1988 у шахах
Спортивні змагання в Греції
Спорт у Салоніках
Листопад 1988